Colonia Buenos Aires kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Buenos Aires, Sinaloa, ort, Elota, 
 Colonia Buenos Aires, Guerrero, ort, Atoyac de Álvarez, 
 Colonia Buenos Aires, Jojutla, ort, 
 Colonia Buenos Aires, Puente de Ixtla, ort, 
 Colonia Buenos Aires, Hidalgo, ort, Tulancingo de Bravo, 
 Colonia Buenos Aires, Durango, ort, Lerdo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar